Кубок Азии по футболу среди женщин 1981 года — четвертый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 7 по 17 июня 1981 года в Гонконге. Впервые на турнире участвовали Филиппины. Победителем турнира в 3-й раз подряд стала сборная Китайского Тайбэя, обыгравшая в финале со счетом 5-0 Таиланд.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1981 год в Гонконге